Эльдор Эдуардович Рентер (; 13 мая 1925, Таллин, Эстония — 27 июля 2007, Таллин, Эстония) — эстонский и советский театральный художник, , художник по костюмам, . Заслуженный деятель искусств Эстонской ССР (1970). Народный художник Эстонской ССР (1984).

Биография 
Родился в семье государственных служащих. Окончил таллинскую гимназию в 1944 году, затем в 1951 году — Таллинский государственный институт прикладных искусств ЭССР. Ученик Вольдемара Хааса и Наталии Мей.

С 1951 года работал художником Таллинского театра оперы и балета «Эстония» (ныне Национальная опера «Эстония»), в 1957—1963 и 1980—1995 годах — главным художником, в 1959—1968 годах также был преподавателем театрального дизайна в Таллинского института прикладных искусств ЭССР (доцент с 1964).

Руководил оформлением постановок в Латвии, Литве, Германии и Финляндии, а также нескольких телевизионных фильмов. В основном, создавал декорации для балетов, опер и оперетт, в общей сложности оформил около 150 постановок. Его последней работой стала сценография и костюмы для балета «Дон Кихот» в постановке Тийта Хярма, премьера которого состоялась в Национальной опере Эстонии 4 октября 2007 года.

Персональные выставки в Эстонии в 1985 и 2015 годах.

Член Союза художников Эстонской ССР (с 1951, позже — почётный член), с 1957 года — член Театрального общества Эстонской ССР (позже известного как Союз театральных деятелей Эстонии). Член Эстонской ассоциации исполнительских искусств (с 1993, почётный член — с 1995).

Избранные театральные постановки 
 «Ночь в Венеции» Штрауса (1951)
 «Лебединое озеро» П. Чайковского (1954, 1967, 1981 и 2002, Рижский театр оперы и балета — 1984)
 «Дон Карлос» Шиллера (1958)
 «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова (1959)
 «Бал-маскарад» Джузеппе Верди (1961, Вильнюсский театр оперы и балета, 1967)
 «Богема» Пуччини (1962 и 1977)
 «Отелло» Джузеппе Верди (1963)
 «Волшебная флейта» Моцарт, Вольфганг Амадей|Моцарта (1964)
 «Аида» Джузеппе Верди (1964)
 «Проданная невеста» Б. Сметаны (1983)

Награды 
 Заслуженный деятель искусств Эстонской ССР (1970)
 Народный художник Эстонской ССР (1984)
 Национальная премия Эстонии по культуре (1995)
 Премия по культуре Suure Vankri auhind (1996)
 Орден Белой Звезды IV класса (2003)
 Театральная премия им. Наталии Мэй (Natalie Mei nimeline auhind, 2005)

Ссылки 
 Эльдор Рентер на сайте Эстонской театральной энциклопедии
 Eldor Renter

Художники СССР
Художники Эстонии
Выпускники Эстонской академии художеств
Преподаватели Эстонской академии художеств
Театральные художники Эстонии
Художники по костюмам Эстонии
Театральные художники СССР
Художники по костюмам СССР
Народные художники Эстонской ССР
Заслуженные деятели искусств Эстонской ССР